Marco Júnio Bruto (cônsul em 178 a.C.), cônsul em 178 a.C..
 Marco Júnio Bruto, o Velho, pai de Marco Júnio Bruto.
 Marco Júnio Bruto, o Jovem, um dos assassinos de Júlio César, filho do anterior.

Ver também 
 

 
Desambiguações de antropônimos